Fahrettin est un prénom masculin, composé du mot fahri (bénévole) en turc. Ce prénom existe aussi sous sa forme Fakhr al-Din () et se retrouvé aussi écrit sous la forme de Fakhruddin , Fakhreddin, Fakhreddine,  Fakhraddin, Fakhruddin, Fachreddin, etc.

Prénoms 
 Fahrettin Altun, homme politique turc
 Fahrettin Cüreklibatur,  acteur du cinéma turc
 Fahrettin Koca, homme politique turc
 Fahrettin Çiloğlu, écrivain turc d'origine géorgienne
 Emin Fahrettin Özdilek (1898-1989), homme  politique turc

Articles connexes 
 
 fahri (tr) sur Wiktionary